Möllenberg steht für:

  Möllenberg (Kalletal), eine Erhebung in Kalletal

Möllenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Krahmer-Möllenberg (1882–1942), deutscher Verwaltungsjurist
 Franz-Josef Möllenberg, deutscher Gewerkschafter
 Gustav Möllenberg (1886–1970), deutscher Eisenhüttenmann und Manager der deutschen Stahl- und Maschinenbauindustrie
 Walter Möllenberg (1879–1951), deutscher Archivar und Historiker

Siehe auch:
 Meulenberg
 Meulenbergh